Цей список відображає Єгипетських намісників Османської імперії з 1517 по 1805 рр. Відомі під різними назвами, серед яких бейлербей, віце-губернатор, губернатор, генерал-губернатор або, загалом, валі. Османські султани дуже часто змінювали своїх губернаторів, що відображено у складному і довгому списку осіб. Це було основною причиною політичної кризи 1623 року, коли місцеві османські солдати успішно подали позов на Кара Мустафи-пашу як губернатора після його заміни Чештеджі Алі-паші лише через один рік).

Губернатори правили з Каїрської цитаделі разом зі своїм диваном (урядовою радою), що складався з кади (судді) та дефтердара (скарбника). Назва " бейлербей " стосується регулярних губернаторів, спеціально призначених на посаду османським султаном, тоді як назва "каймакам" використовується в контексті Османського Єгипту, стосується діючого губернатора, який правив над провінцією між від'їздом попереднього губернатора і до приходу наступного. Незважаючи на те, що майже всі губернатори отримали посаду від каймакамів через значну відстань від метрополії до Єгипту, до цього списку включені лише найпомітніші. 

Нижче наведено список османських валіїв Єгипетського Еялету Османської імперії з 1517 р. (Османське завоювання Єгипту) до 1805 р. (Початок династії Мухаммеда Алі; див. Список монархів династії Мухаммед Алі). Губернатори Єгипту після 1805 р. не включаються до цього списку, оскільки, хоча вони все ще номінально і офіційно були османськими намісниками провінції, вони прийняли монархічний титул "хедівів", який не був визнаний центральним османським урядом і передав роль у спадковій формі. Діючі губернатори (каймаками) не включаються до нумерації.

Таблиця

Див. також 

 Список монархів династії Мухаммеда АліСписок монархів династії Мухаммеда Алі, 1805–1953 
 Провінція Єгипту, Османська імперія 
 Історія Османського Єгипту 
 Списки правителів Єгипту

Примітки 

Паши Єгипту